Отто Джон Менхен-Хельфен (, ; 26 июля 1894, Вена, Австрия — 21 января 1969, Беркли, штат Калифорния, США) — австрийский и американский историк, профессор, путешественник.

Биография 
Родился в семье работника типографии. Принимал участие в Первой мировой войне в 1914—1918 годах. После войны учился в университетах Вены, Гётеборга (Швеция) и Лейпцига (Германия). В последнем окончил обучение в 1923 году как Доктор философии. С 1927 года работал в институте им. Маркса и Энгельса в Москве. Принял участие в 1929 году в сибирской экспедиции в Туву. В результате неё была написана статья про Тувинскую землю, а в дальнейшем и книга на эту тему. Также он путешествовал по Монголии, Непалу, Афганистану и другим территориям.

В 1930—1933 годах проживал в Берлине. В 1933—1938 годах работал в Вене, а потом эмигрировал в США. С 1939 года работал в колледже Миллса в Окленде штата Калифорния, где занимал должность профессора востоковедения. В 1944 году получил американское гражданство. В 1947 году перебрался в Калифорнийский университет в Беркли, где до конца жизни проработал (в 1948—1961 годах как профессор искусствоведения). В 1962 году вышел на пенсию.

Специализировался по археологии, антропологии, синологии и истории искусства. В частности, оставил работы по антропологии и истории Тувинской территории, Сибири, Китая, истории и культуре гуннов, по социализму, биографические работы по Карлу Марксу.

Основные работы

Книги 
 Maenchen-Helfen O. J. The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. — Berkeley: University of California Press, 1973. — 602 p.
 Mänchen-Helfen O. China. — Dresden: Kaden, 1931. — 232 s.
 Mänchen-Helfen O. Reise ins asiatische Tuwa. — Berlin: Der Bücherkreis, 1931. — 170 s.
 Mänchen-Helfen O. Russland und der Sozialismus: Von d. Arbeitermacht zum Staatskapitalismus. — Berlin: J. H. W. Dietz, 1932. — 30 s.
 Nicolaevsky B., Maenchen-Helfen O. Karl Marx: man and fighter. — London: Methuen, 1936. — 391 p.
 Nikolajewski B., Mänchen-Helfen O. Karl und Jenny Marx: Ein Lebensweg. — Berlin: Der Bücherkreis, 1933. — 170 s.

Статьи 
 Maenchen-Helfen O. J. A Chinese Bronze with Central Asiatic Motives // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities. — Stockholm, 1958. — Vol. 30. — P. 165—175.
 Maenchen-Helfen O. J. Akatir // Central Asiatic Journal. — 1966. — Vol. 11.4. — P. 277—286.
 Maenchen-Helfen O. J. Are Chinese hsi-p’i and kuo-lo IE Loan Words? // Language. — 1945. — Vol. 21. — P. 256—260.
 Maenchen-Helfen O. J. Crenelated Mane and Scabbard Slide // Central Asiatic Journal. — 1957. — Vol. 3. — P. 85—138.
 Maenchen-Helfen O. J. Germanic and Hunnic Names of Iranian Origin // Oriens. — 1957. — P. 280—283.
 Maenchen-Helfen O. J. Huns and Hsiung-Nu // Byzantion. — 1944—1945. — Vol. 17. — P. 222—243.
 Maenchen-Helfen O. J. Manichaeans in Siberia // Semitic and Oriental Studies Presented to William Popper, ed. by Walter J. Fischel. — Berkeley: University of California Press, 1951. — Vol. 9.
 Maenchen-Helfen O. J. Odoacer // The American Historical Review. — 1947. — Vol. 52. — P. 836—841.
 Maenchen-Helfen O. J. Pseudo-Huns // Central Asiatic Journal. — 1955. — Vol. 1. — P. 101—106.
 Maenchen-Helfen O. J. The Date of Ammianus Marcellinus’ Last Book // American Journal of Philology. — Baltimore, 1955. — Vol. 76. — P. 384—399.
 Maenchen-Helfen O. J. The Date of Maximus of Turin’s Sermo XVIII // Vigiliae Christianae. — 1964. — Vol. 18.2.
 Maenchen-Helfen O. J. The Ethnic Name Hun // Studia Serica Bernhard Karlgren dedicata. — Copenhagen, 1959. — P. 223—238.
 Maenchen-Helfen O. J. The Legend of the Origin of the Huns // Byzantion. — 1944—1945. — Vol. 17. — P. 244—251.
 Maenchen-Helfen O. J. The Yueh-chih Problem Re-examined // Journal of the American Oriental Society. — 1945. — Vol. 65. — P. 71—81.
 Maenchen-Helfen O. J. The Ting-Ling // Harvard Journal of Asiatic Studies. — 1939. — Vol. 4. — P. 77—86.

Примечания

Литература 
 Монгуш М. В. История австрийского синолога: К вопросу о научном туризме // Сервис в России и за рубежом. — 2012. — № 4. — С. 133—143.
 Franke H. Maenchen-Helfen, Otto // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Berlin: Duncker & Humblot, 1987. — Band 15. — S. 636. ISBN 3-428-00196-6
 Göbl R. Otto Maenchen-Helfen, 1894—1969 // Central Asiatic Journal. — 1969. — Vol. 13.1. — P. 75—77.
 King C. The Huns and Central Asia: A Bibliography of Otto J. Maenchen-Helfen // Central Asiatic Journal. — 1996. — Vol. 40.2. — P. 178—187.

Ссылки 
 Literatur von und über Otto Mänchen-Helfen // Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Short Portrait: Otto J. Maenchen-Helfen // Interviews With German Anthropologists

Историки Австрии
Историки США
Синологи США
Антропологи Австрии
Антропологи США
Выпускники Лейпцигского университета
Преподаватели Калифорнийского университета